Список пресмыкающихся, занесённых в Красную книгу Туркменистана состоит из 15 видов ящериц и 5 видов змей, включённых в третье издание Красной книги Туркменистана (2011).

Список видов

Примечания

Литература 
 

Пресмыкающиеся
Туркменистан